Faith Divides Us — Death Unites Us — двенадцатый студийный альбом английской группы Paradise Lost, вышедший в 2009 году на лейбле Century Media.

Отзывы критиков 
Как заметила в своей рецензии Юлиана Люти из Sonic Seducer, на Faith Divides Us — Death Unites Us Paradise Lost продолжили постепенное утяжеление звучания, начатое ещё на предыдущем диске In Requiem. Она в целом положительно оценила альбом, отметив удачное сочетание агрессивных, «жёстких» песен («As Horizons End», «Living With Scars») с более мелодичными, проникнутыми меланхолией и более доступными для восприятия («Faith Divides Us — Death Unites Us», «Last Regret»).

Эдуардо Ривадавия, критик сайта Allmusic.com, также указал на стилистическую схожесть Faith Divides Us — Death Unites Us с наиболее коммерчески успешным альбомом группы — Draconian Times, выпущенным в 1995 году. По словам Ривадавии, такие композиции, как «As Horizons End», «Last Regret» и «First Light» прекрасно демонстрируют возвращение Paradise Lost к «классическому» звучанию, однако в то же время на диске можно обнаружить и некоторые новшества (к примеру, элементы стоунер-метала в «Universal Dream»), и приёмы, ранее использовавшиеся музыкантами в период их обращения к готик-року (синтезаторная партия в «In Truth»).

Схожую оценку озвучил Трей Спенсер, штатный критик Sputnik Music, отнёсший альбом к жанру дум-метала. По его мнению, на диске вновь появились элементы, использованные группой ещё на дебютном альбоме Lost Paradise. Спенсер отметил интересное сочетание разных стилей вокала в композициях и сочетание медленных, мрачных главных партий с быстрыми гитарными риффами, характерными скорее для классического хэви-метала. Роль клавишных по сравнению с In Requiem ещё сильнее уменьшилась. В целом Спенсер оценил альбом высоко, назвав его оригинальным.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Ник Холмс — вокал
 Аарон Аеди — ритм-гитара, акустическая гитара
 Грег Макинтош — лидер-гитара
 Адриан Эрландссон — ударные
 Стив Эдмондсон — бас

Примечания

Ссылки 

Альбомы Paradise Lost
Альбомы Century Media Records